Auf Wiedersehen steht für:

 Auf Wiedersehen, Lied von Eberhard Storch von 1950
 Auf Wiederseh'n, Sweetheart, Lied von Vera Lynn von 1952
 Auf Wiedersehen (1961), deutscher Film von Harald Philipp
 Auf Wiedersehen (1995) (Tot Ziens), niederländischer Film von Heddy Honigmann

 Auf Wiedersehen (Patience), siehe Patience#Patience-Variationen

Siehe auch:
 Auf Wiedersehen, Mr. Chips, britischer Film von Sam Wood (1939)
 Auf Wiedersehen, Franziska!, deutscher Film von Wolfgang Liebeneiner (1957)
 Auf Wiedersehen bis morgen, polnischer Film von Janusz Morgenstern (1960)
 Auf Wiedersehen, Kinder, französischer Film von Louis Malle (1987)
 Auf Wiedersehen Amerika, deutsch-polnischer Film von Jan Schütte (1994)
 Auf Wiedersehen Monty, Videospiel (1987)